Пазырыкская культура — археологическая культура железного века (VI—III вв. до н. э.), основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае.

Сведения в основном получены при раскопках так называемых Пазырыкских курганов. Носители этой культуры обитали на смежных территориях нынешних России (плато Улаган, Укок), Казахстана и Монголии.

Открытие культуры 
Культура выявлена в 1865 году В. В. Радловым при раскопках Берельского и Катандинского курганов. Своё название получила по памятнику в урочище Пазырык долины реки Большой Улаган близ села Балыктуюль (Улаганский район), где экспедицией академика С. И. Руденко были в 1929 году раскопаны усыпальницы пазырыкской племенной знати.

Несмотря на неодобрительное отношение коренного населения, исследования пазырыкских курганов не прекратились и с распадом СССР. Время от времени учёные находят и мумифицированные тела. Так, в 1993 году была обнаружена так называемая «принцесса Укока».

Происхождение пазырыкцев 
Этнически ирано-самодийская пазырыкская культура появилась в результате тесного контакта самодийской каракольской культуры с тюркской бегазы-дандыбаевской или близкой ей культурой. Далее сосуществовала с раннескифской усть-куюмской группой, а затем с кара-кобинской культурой.

Предположительно пазырыкская культура — продукт развития афанасьевской культуры. В антропологическом составе населения пазырыкской культуры выявляются три базовых компонента (долихокранный европеоидный с высоким и широким лицом, брахикранный монголоидный с невысоким лицом и мезодолихокранный монголоидный с высоким лицом). Вместе с родственными племенами тагарской культуры подверглись атакам прото-хунну.

В. А. Могильников предполагал, что пазырыкская культура представляла собой результат взаимодействия местного населения куртуского этапа майэмирской общности южных, юго-западных и частично центральных районов Алтая и племён, пришедших из степей Казахстана.

По другой версии, пазырыкцы были пришлым населением для Горного Алтая, не приспособленным к суровому климату высокогорий.

Образ жизни 
Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатных людей хоронили в деревянных срубах. Знатные пазырыкцы носили шёлковые рубахи, имевшие один покрой как для мужчин, так и для женщин, в погребениях же рядовых членов общества рубах обнаружено не было. Мужским элементом одежды были штаны, тогда как женщины носили трёхцветные юбки. Общей деталью гардероба для женщин и мужчин пазырыкцев были войлочные чулки, которые были удобны для верховой езды. Также пазырыкцы носили меховые шубы, зачастую сделанные мехом и внутрь, и наружу. Такие шубы имели войлочные аппликации-украшения, а также украшались ценными мехами, выкрашенными в синий цвет.

В силу климатических условий в захоронениях прекрасно сохранились мумии. На их кожу нанесена сложная татуировка. Кроме того, в отдельных курганах сохранились погребальная повозка высотой в три метра, многочисленные реалистичные фигурки зверей и птиц (в том числе из войлока), образцы текстиля, включая древнейший в мире ворсовый ковёр. Находки руденковских экспедиций, большинство из которых датируется V в. до н. э., экспонируются в Государственном Эрмитаже. Исследование волос мумий, проведённое в Оксфордском университете, показало, что основным продуктом в пищевом рационе носителей пазырыкской культуры Укока была рыба.

Под натиском гуннов, двигавшихся из Центральной Азии на север, конце III — начале II века до н. э. часть пазырыкцев была вынуждена мигрировать с территории Горного Алтая на север через зоны обитания самодийского населения большереченцев и кижировцев.

Палеогенетика 
Представители пазырыкцев из Монголии и Республики Алтай оказались обладателями митохондриальных гаплогрупп A, A4, C, F2a, G2, HV2, HV6, J, K, T1, U5, U5a1.

У населения пазырыкской культуры обнаружены филогенетически и филогеографически контрастные кластеры Y-хромосомы (N1b, Q, R1a, J2a). Ricaut в 2004 и Keyser в 2009 годах провели анализ Y-ДНК останков мужчины из захоронения на Алтае (Sebÿstei Valley [SEB 96K2]). По признакам материальной культуры археологи уверено отнесли это захоронение к Пазырыкской культуре. Захоронение датировано 450 г. до н. э. Палеогенетическое исследование обнаружило у пазырыкцев носителей гаплогруппы R1a-М198. Позднее также при исследовании двух представителей пазырыкской культуры из могильника знатных воинов Ак-Алаха-1 в Горном Алтае показало их принадлежность по маркерам к Y-хромосомной гаплогруппе N-P43 (снипы не делались) и митохондриальной гаплогруппе C.

Антропология 
Типичный для пазырыкцев краниологический комплекс признаков имеет определенное сходство с современной южно-сибирской расой, но является более европеоидным. Он характеризуется мезобрахикранной, средних размеров черепной коробкой и высоким, широким, среднеуплощенным лицом со средневыступающим носом. Формирование этого типа происходит на территории Горного Алтая в эпоху бронзы, в результате смешения двух морфологических вариантов - долихокранного европеоидного, с высоким и широким лицом, и брахикранного, с умеренно выраженными монголоидными особенностями и невысоким лицом.  Соотношение исходных компонентов в составе разных локальных групп пазырыкского населения варьирует — европеоидный тип в несмешанном виде чаще всего встречается в районах Юго-Западного и Центрального Алтая, а удельный вес брахикранного монголоидного компонента с относительно низким лицом более высок среди населения северной, периферийной, части пазырыкского ареала. Суммируя результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: современные популяции североалтайского антропологического типа, к которым относятся северные алтайцы, телеуты, горные шорцы, а также барабинские татары позднего времени, являются потомками носителей пазырыкской культуры. В наиболее «чистом» виде краниологический комплекс, характерный для потомков пазырыкцев, сохраняется у телеутов и барабинских татар. Сходный краниотип имеют также башкиры Мавлютово.

См. также 
 Берельский этап
 Таримские мумии
 Аржан

Примечания

Ссылки 
 Культура алтайских скифов. Пазырыкская культура
 Тайны «царских» пазырыкских курганов
 Битва за Укок
 Запад и Восток сошлись на Алтае в бронзовом веке Элементы.ру, 16 ноября 2012
 Sib-Guide: История древних народов: пазырыкцы

Азия железного века
Археологические культуры Казахстана
Археологические культуры Монголии
Археологические культуры России
Скифо-сибирский мир